Lido steht für:

 LIDO, Kultursendung des Bayerischen Fernsehens
 Lido (Varieté), Revuetheater in Paris

Geographische Objekte:
 Lido di Venezia, die Nehrung vor der Lagune von Venedig
 Flugplatz Venedig-Lido
 Stadio Lido, Sportstadion in Locarno, Schweiz
 Lido di Dante, Stadtteil von Ravenna und den Siedlungen Lido Adriano und Lido di Classe
 Lido di Ostia, Stadtteil von Rom
 Lido Isle, künstliche Insel in der Newport Bay in Kalifornien
 Lido Key, Barriereinsel vor Sarasota in Florida
 Di Lido Island, künstliche Insel der Venetian Islands der Gemeinde Miami Beach in Florida 

LIDO steht als Abkürzung für:
 Lightweight Information Describing Objects (LIDO), ein XML-Austauschformat für Museen

Siehe auch:
 Liddow
 Lidow

Abkürzung